Семиходи — пункт контролю на кордоні із Білоруссю
 Семиходи — залізнична станція Південно-Західної залізниці у Київській області